Владимир Йорданов е френски и монакски театрален и киноактьор от български произход.

Биография 
Роден е на 28 март 1954 г. в Монако. Син е на цигуларя Любен Йорданов.

Ученик е на Антоан Витез. Работи с именити режисьори като Роже Планшон, Патрис Шеро или Бернар Собел.

Като актьор участва в над 63 филма и продължава да се снима. В България не е познат.

Женен е за Кристиян, французойка, имат 2 момчета – Саша, свири на китара и учи музика, и Константин (Костя).

Филмография

Кино 
 1983: Дантон на Анджей Вайда: le chef des gardes
 1983: L'Amie на Маргарете фон Трота: Alexaj
 1983: Un dimanche de flic: Силвио
 1985: L'Amour braque на Анджей Жулавски: Маталон
 1986: La Femme secrète на Себастиен Грал: Марк
 1988: Les Possédés на Анджей Вайда: Лебядкин
 1989: Natalia на Бернар Кон: Verdier
 1989: Hiver 54, l'abbé Pierre на Денис Амар: le sénateur Charmat
 1990: Vincent et Théo на Робърт Олтмън: Пол Гоген
 1993: Cible émouvante на Пиер Салвадори: Casa Bianca
 1996: Un air de famille de Cédric Klapisch: Филип, le frère „qui a réussi“
 2000: Le Goût des autres на Анес Жауи: Антоан
 2002: 3 zéros на Fabien Onteniente: Spizner, le président du club
 2002: L'Auberge espagnole на Cédric Klapisch: Жан-Шарл Перен
 2002: Mille millièmes на Rémi Waterhouse: Jean-Louis Lacroix, le responsable du syndic
 2003: Léo, en jouant „Dans la compagnie des hommes“ на Arnaud Desplechin: Hammer
 2003: Nathalie... на Anne Fontaine: Франсоа
 2005: Tu vas rire mais je te quitte на Philippe Harel: Alain Varenne
 2005: Je vous trouve très beau на Isabelle Mergault: Roland Blanchot, son frère
 2006: Essaye-moi de Pierre-François Martin-Laval: le père de Jacqueline
 2006: Mon colonel de Laurent Herbiet: le chef d'état-major
 2006: Как да се ожениш и да останеш ерген: Франси Бертов
 2007: Sempre vivu! на Robin Renucci: Sauveur Michelangeli
 2008: Enfin veuve на Isabelle Mergault: Жилбер
 2008: L'Empreinte de l'ange на Safy Nebbou: Бернар
 2009: Le Hérisson на Mona Achache: Пол
 2010: Une petite zone de turbulences на Alfred Lot: Давид
 2011: Polisse на Maïwenn: Beauchard
 2011: Présumé coupable на Vincent Garenq: Учителят Деларю
 2012: Pauline détective на Марк Фитуси
 2012: Amitiés sincères на François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard: Жак
 2014: Boomerang de François Favrat: Шарл
 2019: J'accuse на Роман Полански: Auguste Mercier
 2020: L'Aventure des Marguerite de Pierre Coré: Grand-père

Телевизия 
 1979: Les Dames de la côte на Nina Companeez
 1984: La bavure на Nicolas Ribowski: Livier Fallière
 1991: Mémoires d'Ex, documentaire на Mosco Boucault: voix off
 1993: Les Maîtres du pain на Hervé Baslé: Jérôme Corbières
 1998: La Clef des champs на Charles Nemes (série TV): Antoine Pujol
 2004: Colette, une femme libre на Надин Трентинян: Henry Gauthier-Villars, първия съпруг на Колет
 2004: Une vie на Élisabeth Rappeneau: le baron
 2005: Femmes de loi (1 épisode): François D'Islert / Derrac
 2007: Les Zygs, le secret des disparus на Jacques Fansten: Corbin
 2007: En marge des jours на Emmanuel Finkiel: Claude
 2007: Sauvons les apparences! на Nicole Borgeat: François, l'oncle de Julien
 2007: Les Prédateurs на Lucas Belvaux: Maurice Bidermann
 2008: Paul et ses femmes на Élisabeth Rappeneau: Paul Girard
 2008: Le Malade imaginaire на Christian de Chalonge: Béralde
 2010: Les Frileux на Jacques Fansten: Hervé
 2010: Bienvenue aux Edelweiss на Stéphane Kappes: Charles
 2011: À dix minutes de nulle part на Arnauld Mercadier: M. Roger-Maillard
 2011: Panique aux Edelweiss на Philippe Proteau: Charles
 2012: Les Edelweiss, Quand les parents débarquent на Philippe Proteau: Charles
 2012: Merlin l'enchanteur на Stéphane Kappes: Roi Pendragon
 2012: Opération Hirondelle на Bruno Lejean: Fauquier

Работа в театъра

Автор 
 2000: Droit de retour: écriture et mise en scène (Théâtre Hébertot)
 2002: La Part du lion, mise en scène en espace Jacques Rosner, Festival NAVA Abbaye de Saint-Hilaire

Актьор 
 1974: Троил и Кресида на Уилям Шекспир, mise en scène Stuart Seide, Théâtre de l'École Normale Supérieure, TNP
 1975: Dommage qu'elle soit une putain на Джон Форд, mise en scène Stuart Seide, Théâtre des Quartiers d'Ivry, Théâtre des Amandiers
 1976: Животът е сън на Калдерон де ла Барка, mise en scène Stuart Seide, Théâtre de la Tempête
 1976: Мяра според мяра на Уилям Шекспир, mise en scène Stuart Seide, Théâtre de la Tempête
 1978: Моби Дик по Херман Мелвил, mise en scène Stuart Seide, Théâtre de la Tempête
 1979: Un balcon sur les Andes на Eduardo Manet, mise en scène Jean-Louis Thamin, Théâtre de Nice
 1980: Un balcon sur les Andes на Eduardo Manet, mise en scène Jean-Louis Thamin, Национален театър на Леон
 1981: La Fausse Suivante на Мариво, mise en scène Jean-Michel Rabeux, Théâtre de la Cité Universitaire, Les Gémeaux, Théâtre des Arts de Cergy-Pontoise
 1981]]: Андромаха на Жан Расин, mise en scène Stuart Seide, Festival d'Avignon, Festival du Jeune Théâtre d'Alès
 1982: Сън в лятна нощ на Уилям Шекспир, mise en scène Stuart Seide, Théâtre national de Chaillot
 1982: Je rêve mais peut-être que non на Луиджи Пирандело, mise en scène Laurence Février, Théâtre Daniel Sorano - Vincennes
 1983: Une lune pour les déshérités на Юджийн О'Нийл, mise en scène Laurence Février, Maison des Arts de Créteil
 1984: Le Mal du pays на Jacques-Pierre Amette, mise en scène Stuart Seide, Théâtre national de l'Odéon
 1984: L'Ève future d'après на Огюст Вилие дьо л'Ил-Адам, mise en scène Jean-Louis Jacopin, Festival d'Avignon
 1985: Мизантроп на Молиер, mise en scène André Engel, MC93 Bobigny
 1986: Venise sauvée на Хуго фон Хофманстал, mise en scène André Engel, Festival d'Avignon, MC93 Bobigny
 1986: L'Avare на Молиер, mise en scène Roger Planchon, TNP Villeurbanne, Théâtre Mogador
 1987: Куклен дом на Хенрик Ибсен, mise en scène Claude Santelli, Théâtre de la Commune
 1988: Хекуба на Еврипид, mise en scène Bernard Sobel, Théâtre de Gennevilliers
 1988: Préludes flasques pour un chien на Ерик Сати, mise en scène avec Jean-Louis Jacopin, Douai
 1988: Хамлет на Уилям Шекспир, mise en scène Patrice Chéreau, Festival d'Avignon, TNP Villeurbanne, Le Cargo, tournée
 1989: Хамлет на Уилям Шекспир, mise en scène Patrice Chéreau, Théâtre Nanterre-Amandiers, tournée européenne
 1991: Британик на Жан Расин, mise en scène Alain Françon, Théâtre des Nuages de neige Annecy, Théâtre des Treize Vents
 1992: La Compagnie des hommes на Edward Bond, mise en scène Alain Françon, CDN de Savoie, Théâtre de la Ville, Théâtre de Nice
 1994: Un air de famille de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, mise en scène Stephan Meldegg, Théâtre de la Renaissance
 1997: Souvenirs avec piscine de Terrence McNally, mise en scène Bernard Murat, Théâtre de l'Atelier
 1999: Les Huissiers на Michel Vinaver, mise en scène Alain Françon, Théâtre national de la Colline, Театърът на Ница
 2002: Майка Кураж и нейните деца на Бертолд Брехт, mise en scène Christian Schiaretti, Comédie de Reims, Théâtre national de la Colline
 2002: Les Voisins на Michel Vinaver, mise en scène Alain Françon, Théâtre national de la Colline
 2003: L'Opéra de quat'sous на Бертолд Брехт и Курт Вайл, mise en scène Christian Schiaretti, TNP Villeurbanne
 2004: L'Opéra de quat'sous на Бертолд Брехт и Курт Вайл, mise en scène Christian Schiaretti, Théâtre National de la Colline, Théâtre National de Strasbourg
 2006: Кориолан на Уилям Шекспир, mise en scène Christian Schiaretti, TNP Villeurbann
 2008: Кориолан на Уилям Шекспир, mise en scène Christian Schiaretti, Théâtre Nanterre-Amandiers
 2009: Кориолан на Уилям Шекспир, mise en scène Christian Schiaretti, Националният театър на Бретан, TNP Villeurbanne
 2009: Une nuit de Grenade на François-Henri Soulié, mise en scène Jacques Lassalle, Festival de théâtre Nava Limoux Abbaye de Saint-Hilaire
 2011: Créanciers на Август Стриндберг, mise en scène Christian Schiaretti, Théâtre National de la Colline
 2011: Госпожица Юлия на Август Стриндберг, mise en scène Christian Schiaretti, Théâtre National de la Colline
 2012: Créanciers на Август Стриндберг, mise en scène Christian Schiaretti, TNP Villeurbanne
 2012: Госпожица Юлия на Август Стриндберг, mise en scène Christian Schiaretti, TNP Villeurbanne
 2013: Майсктор Солнес на Хенрик Ибсен, mise en scène Alain Françon, Théâtre National de la Colline, Comédie de Reims, Théâtre des Treize Vents
 2015: Toujours la tempête на Петер Хандке, mise en scène Alain Françon, Odéon-Théâtre de l'Europe
 2016: Кой се страхува от Вирджиния Улф? на Едуард Олби, mise en scène Alain Françon, Théâtre de l'Œuvre
 2016 - 2017: Le Temps et la chambre на Бото Щраус, mise en scène Alain Françon, Théâtre national de Strasbourg, TNP de Villeurbanne, Théâtre de la Colline
 2019: En garde à vue на Джон Уейнрайт, mise en scène Charles Tordjman, Théâtre Hébertot

Номинации 
 Номинация за наградата „Молиер“ за Кориолан (2009)
Това е и постановката, която доминира в повечето категории на Наградите „Молиер“ през 2009 г.

Източници

Външни препратки 
 
 Илиана Манева, Гласове от старите къщи – Улица „Шипка“ № 50 – неосъщественото желание на известен адвокат, в. Новинар, 4 ноември 2006
 „Кориолан“ доминира на театралните награди „Молиер“, club.bg, 27 април 2009

Френски актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Французи от български произход
Българи в Монако
Монакчани
Кан (Нормандия)